Amerikai Egyesült Államok
 Brown-sziget (New York)
 Brown-sziget (Washington)